O Primeira Divisão de São Vicente de 2018-19 foi a 81a temporada (43a desde independência) de Associação Regional de São Vicente de Futebol (ARSVF), competição de futebol  O número de clubes de temporada foi 14, oito em Primeira Divisão e seis em Segunda Divisão.

O campeão do torneio foi o CS Mindelense, que conquistou o 51º título, continuando um recorde no Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2018, Sporting Clube Farense de Fonte Filipe, termino segunda por primeiro tempo na competições regionais e terceiro foi Académica.

O golos totais finalizaram 243, Mindelense goleado o mais golos por clube com 33, segunda foi Académica com 30 e terceiro foi Batuque com 23.

SC Corinthians de São Vicente, filial de clube brasileiro Sport Club Corinthians jogarado o primeiro e único temporada na Primeira Divisão e finido último em divisão e relegado e jogar em Segunda Divisão na próxima temporada.

Clubes

Primeira Divisão
Académica
 Batuque FC
 Castilho
Corinthians
 FC Derby
 SC Farense
 Clube Sportivo Mindelense
 Salamansa

Segunda Divisão
GD Amarante
Calhau
 Falcões do Norte
 ADCR Ponta d’Pom
 Sport Clube Ribeira Bote
 AC São Pedro

Resumo da Temporada
A edição 2018-19 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Clube Sportivo Mindelense.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: Falcões do Norte
2a: GD Amarante, perdeu na jogos promocionais com Castilho.

Estatísticas
Melhores vitórias::  Batuque 6-1 Corinthians (10 de fevereiro)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de São Vicente de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de São Vicente
Década de 2010 na Ilha de São Vicente
Sao Vicente Campeonato
Sao Vicente Campeonato